La temporada 2021 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la 34.ª edición del Campeonato Mundial de Superbikes desde que este iniciara en 1988.

Equipos y pilotos 
El 9 de febrero de 2021 la FIM publicó la lista de pilotos para la temporada 2021.

Cambios de pilotos 
 Después de correr cuatro años con el Pata Yamaha WorldSBK Team, Michael van der Mark deja el equipo para correr en las filas del BMW Motorrad WorldSBK Team.
 El campeón 2017 del Campeonato Mundial de Supersport, Lucas Mahias asciende a superbike con el Kawasaki Puccetti Racing, equipo con el que corrió en supersport en 2019 y 2020.
 El actual campeón de Supersport, Andrea Locatelli asciende al Campeonato Mundial de Superbikes con el Pata Yamaha WorldSBK Team.
 El campeón del JSB1000 MFJ All-Japan Road Race, Kohta Nozane dará el salto al Campeonato Mundial de Superbikes con el GRT Yamaha WorldSBK Junior Team.
 Michael Ruben Rinaldi, mejor piloto independiente y piloto ganador en superbikes en 2019, dará el salto y pilotara para el Aruba.it Racing – Ducati.
 Isaac Viñales, expiloto de Moto3 y Moto2 y actual piloto del Campeonato Mundial de Supersport, dará el salto al Campeonato Mundial de Superbikes con el Orelac Racing VerdNatura.
 Después de siete temporadas con el Aruba.it Racing – Ducati, Chaz Davies deja el equipo para fichar por el Team GoEleven. Davies recibira tratamiento de piloto oficial por parte de Ducati.

Calendario 
El 30 de noviembre de 2020, Dorna Sports hizo público un calendarío provisional para 2021.

Cambios en el calendario debido al COVID-19
 La ronda de los Países Bajos en Assen debía realizarse originalmente del 23 al 25 de abril de 2021. Se pospuso para el 23 de julio al 25 de julio en respuesta a la Pandemia de COVID-19.
 La ronda de Portugal en el Autódromo do Estoril debía realizarse originalmente del 7 al 9 de mayo de 2021. Se pospuso como consecuencia de las restricciones de viaje que actualmente existen en Portugal como respuesta a la Pandemia de COVID-19. El 16 de abril se anunció la nueva fecha del evento, se celebrará del 28 al 30 de mayo, una semana después del comienzo del campeonato en Aragón.
 Una nueva ronda en España fue agregada al campeonato: del 20 al 22 de agosto, el campeonato visitara por primera vez el Circuito de Navarra.
 La ronda de los Australia que debía realizarse en el Phillip Island Grand Prix Circuit fue cancelada debido a las limitaciones de entrada de viajeros que existen en el país a causa de la Pandemia de COVID-19.
 En reemplazó de la ronda Australia, se agregó una nueva ronda en la República Checa, ronda que vuelve al campeonato luego de tres años. Del 6 al 8 de agosto se celebrara la sexta ronda del campeonato en el Autodrom Most, circuito que dubutara en el campeonato.

Resultados

Sistema de puntuación 

En la carrera larga se otorgan puntos a los quince primeros clasificados y en la carrera superpole solo puntúan los nueve primeros clasificados.

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Constructores

Campeonato de Equipos

Véase también 
 Temporada 2021 del Campeonato Mundial de Supersport
 Temporada 2021 del Campeonato Mundial de Supersport 300

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2020
Motociclismo en 2021
Competiciones deportivas mundiales en 2021